Wilhelm Andreae ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Andreae (Schriftsteller) (1822–1872), deutscher Schriftsteller 
 Wilhelm Andreae (General) (1835–1908), deutscher Generalleutnant
 Wilhelm Andreae (Ökonom) (1888–1962), deutscher Sozialökonom
 Wilhelm Andreae (Botaniker) (1895–1970), deutscher Kakteenzüchter und Brauereidirektor